Gložane est un toponyme qui peut désigner :
Gložane, une localité de Serbie située dans la municipalité de Svilajnac, district de Pomoravlje ;
Gložane, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vlasotince, district de Jablanica.